Panchakanya peut faire référence à :
 Panchakanya, un village du Népal situé dans le district d'Ilam ;
 Panchakanya, un village du Népal situé dans le district de Nuwakot ;
 Panchakanya, un village du Népal situé dans le district de Sunsari.